Pandan peut désigner :
 Pandan, un district de l'État de Johor, en Malaisie.
 Pandan, une municipalité de la province d'Antique, aux Philippines.
 Pandan, une municipalité de la province de Catanduanes, aux Philippines.
 le détroit de Pandan, un détroit au sud de Pulau Ujong, l'île principale de Singapour.
 Tanjung Pandan, la principale ville de l'île de Belitung, en Indonésie.
 l'essence de pandan est un additif alimentaire à base de pandanus.